Под фригийской звездой () — польский чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1954 году режиссёром Ежи Кавалеровичем по одноименному роману Игоря Неверли «Памятка с фабрики „Целлюлоза“».

Сюжет 

Является продолжением фильма «Целлюлоза» (1953). Повествует о дальнейшей судьбе главного героя фильма «Целлюлоза» польского коммуниста Щенсного. Действие разворачивается на фоне борьбы компартии Польши с авторитарным политическим санационным режимом в Польше в 1926—1939 гг.

Одной из главных сюжетных линий фильма являются уличные манифестации, подпольные типографии, борьба с провокаторами, их ликвидация, второй основной линией — любовь главного героя и его партийного товарища — Магды.

В ролях 
 Юзеф Новак — Щенсный
 Люцина Винницка — Магда
 Тадеуш Кондрат— портной Натан Любарт
 Войцех Загурский — провокатор 
 Станислав Ясюкевич — Болеслав Гомбиньский, провокатор
 Зофья Перчинская — сестра Щенсного
 Станислав Мильский — отец Щенсного
 Ядвига Анджеевская — Томчевская
 Александер Севрук — Вайшиц, начальник полиции 
 Феликс Хмурковский — староста  
 Людвик Бенуа  — перевозчик
 Тадеуш Фиевский — кучер
 Сатурнин Буткевич — мясник Евстахий Клещ
 Казимеж Опалиньский — сапожник Непомуцен Ломпец
 Ежи Вальчак — оратор
 Вацлав Ковальский — коммунист 
 Казимеж Вихняж — коммунист 
 Малгожата Лёрентович-Янчар — начальница Вайшикова
 Збигнев Юзефович 
 Янина Трачикувна и др.

Награды 
 1954 - режиссёр Ежи Кавалерович — Премия «За борьбу за социальный прогресс» на международном кинофестивале в Карловых Варах (ЧССР) 
 1955 - режиссёр Ежи Кавалерович — Государственная премия I степени ПНР
 1955 - Станислав Мильский за исполнение роли отца Щенсного — Государственная премия II степени  ПНР
 1955 - Юзеф Новак — за исполнение главной роли Щенсного — Государственная премия II степени  ПНР
 1955 - Люцина Винницка — Государственная премия ПНР

Ссылки 
 Pod Gwiazda Frygijska 

Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Ежи Кавалеровича
Исторические фильмы Польши
Экранизации произведений Игоря Неверли
Фильмы Польши 1954 года